David Pocock – ex rugbista a 15 e attivista zimbabwese naturalizzato australiano
 Edward Pococke – biblista, orientalista ed ebraista inglese
 Nicholas Pocock – pittore inglese
 Reginald Innes Pocock – zoologo, aracnologo e naturalista britannico
 Tim Pocock – attore australiano